Das Boot (en français : Le Bateau) peut désigner :

Roman 

 Das Boot, titre original de Le Styx (ou Le Bateau), un roman de Lothar-Günther Buchheim publié en 1973.

Cinéma 

 Das Boot (ou Le Bateau), un film de Wolfgang Petersen, tiré du roman éponyme et sorti en 1981.

Télévision 

 Das Boot, une série télévisée de Andreas Prochaska.

Jeu vidéo 

 Das Boot: German U-Boat Simulation, un jeu vidéo de 1991.

Voir aussi